Јован Исаја „Јон“ (Тетово, 5. јануар 1915 — Скопље, 13. децембар 1993) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Биографија 
Потиче из печалбарске породице па детињство и младост проводи у Румунији, где завршава Позоришну академију у Букурешту 1942. године. У Народном позоришту је од 1951. до 1964. године. Каријеру наставља у Драмском позоришту. Он је неговао глас и залагао се за строго психолошко обликовање карактера.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Солунски атентатори || /
|-
| 1961. || Мирно лето || /
|-
| 1965. || Дани искушења || Христов
|-
| 1966. || До победе и даље || /
|-
| 1967. || Мементо || /
|-
| 1969. || Република у пламену || /
|-
| 1969. || Време без рата || /
|-
| 1969. || Книга за Јов ТВ филм || /
|-
| 1969. || Повратак из раја ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Цена града || Заложник 2
|-
| 1970. || Мртва стража ТВ филм || /
|-
| 1971. || Некаде морам да те чекам ТВ филм || /
|-
| 1972. || Пуцањ || /
|-
| 1975. || Парадоксот на Диоген ТВ филм || Др Алексеј Кондарко
|-
| 1977. || Исправи се, Делфина || Судија
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Црвени коњ || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Северна грешка ТВ филм || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1915.
Умрли 1993.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Тетовљани